Масльоренс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 6,55 км². Население — 526 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació general
 Patrimoni arquitectònic de Masllorenç

Муниципалитеты Таррагоны